Шаргунов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шаргунов, Александр Иванович (род. 1940) — священнослужитель Русской православной церкви.
 Шаргунов, Сергей Александрович (род. 1980) — российский писатель, журналист, общественный деятель, политик, радио- и телеведущий. Сын А. И. Шаргунова.